Дивізіон 2: 1975 — сезон у Дивізіоні 2, що був на той час другою за рівнем клубною лігою у шведському футболі після Аллсвенскан. 

У чемпіонаті взяли участь 28 клубів, розділені на дві групи. Сезон проходив у два кола, розпочався у квітні й завершився в листопаді 1975 року.

Переможцями змагань у групах стали клуби ІФК Сундсвалль і Кальмар ФФ, які й здобули право підвищитися в класі та виступати наступного сезону в Аллсвенскан.

Турнірні таблиці

Північна група

Південна група

Посилання 
 Офіційний сайт 

Чемпіонат Швеції з футболу
Швеція
1975 у шведському спорті